Steinbrunn kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Steinbrunn-le-Bas, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Steinbrunn-le-Haut, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Österrike 

 Steinbrunn, Burgenland, Eisenstadt-Umgebung, 

Robotskapade Österrikeförgreningar